Finalen om Europamesterskabet i fodbold 1972 var den 4. finale siden turneringens etablering i 1960. Den blev spillet den 18. juni 1972 på Heysel Stadion i Bruxelles, og skulle finde vinderen af Europamesterskabet i fodbold 1972. De deltagende hold var  og . Tyskerne vandt 3-0.

Det var Vesttyskernes første EM-finale. Sovjetunionen havde ved turneringerne i 1960 og 1964 også spillet sig frem til finalen, med en sejr i 1960 over  som bedste resultat. Sovjetunionen havde kvalificeret sig til finalen med en 1-0 sejr over  i semifinalen. Tyskerne var kommet i finalen efter en sejr over  på 2-1.

Kampen blev ledet af den østrigske dommer Ferdinand Marschall.

Kampen

Detaljer 

{| width=92% |
|-

Eksterne henvisninger 
 Europamesterskabet 1972  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

Finalen
1972 - Finalen
Tysklands fodboldlandshold
Sovjetunionens fodboldlandshold
Bruxelles